De Grand Prix-wegrace van Valencia 2000 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000 voor motoren. De race werd verreden op 17 september 2000 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Valencia